

Geografia
 Canada
 Uxbridge – città dell'Ontario
 Regno Unito
 Uxbridge – distretto di Hillingdon, Londra
 Municipal Borough of Uxbridge – vecchio borgo di Londra
 Stati Uniti d'America
 Uxbridge – città della Contea di Worcester, Massachusetts

Altro
 Uxbridge – stazione della metropolitana di Londra